Evellin (ou Évellin) est un patronyme porté par une famille originaire de Nantes, ayant principalement le métier d'orfèvre, de 1822 à 1960 à Nantes, et à Rennes depuis 1924 :
 Jean-François Evellin, épicier à Nantes au 
 François Evellin (1803 - 1881), orfèvre français
 François Evellin ( - ), philosophe français
 Athanase Evellin ( - ), zouave pontifical et entrepreneur français
 Émile-Dominique Evellin (1841 - 1895), orfèvre français
 Émile-Louis Evellin (1886 - 1968), orfèvre français
 Jean-Louis Evellin, orfèvre français
 Frédérick Evellin (1953 - ), médecin français
 Christophe Evellin (1959 - ), orfèvre français
 Auguste Evellin (1889 - 1947), orfèvre français
 Augustin Evellin, orfèvre et militaire français
 Marie Louis Michel Evellin (1844 - 1899), orfèvre français puis employé de pompes-funèbres
 Dominique-Joseph Evellin (1808 - 1879), orfèvre et horloger français
 
On retrouve ce nom principalement en Essonne, Ille-et-Vilaine (Rennes), ainsi que dans les départements du Nord et du Rhône.

Voir aussi  
 Evelin